|-
| (95201) 2002 BJ19||||21 січня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (95202) 2002 BR21||||25 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95203) 2002 BU22||||23 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95204) 2002 BY22||||23 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95205) 2002 BR24||||23 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95206) 2002 BM25||||25 січня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (95207) 2002 BG29||||20 січня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (95208) 2002 BM31||||23 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95209) 2002 CW||2002 CW||2 лютого 2002||Обсерваторія Азіаґо||Астероїдний огляд Асіяґо-DLR
|-
| (95210) 2002 CJ1||||3 лютого 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (95211) 2002 CJ2||||3 лютого 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (95212) 2002 CW3||||3 лютого 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (95213) 2002 CN6||||1 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95214) 2002 CQ7||||6 лютого 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (95215) 2002 CA8||||3 лютого 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (95216) 2002 CU8||||5 лютого 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (95217) 2002 CD11||||6 лютого 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (95218) 2002 CO14||||8 лютого 2002||Обсерваторія Амейя-де-Мар||Жауме Номен
|-
| 95219 Борґман (Borgman)||||8 лютого 2002||Обсерваторія Джорджа||Обсерваторія Джорджа
|-
| (95220) 2002 CQ15||||8 лютого 2002||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз, Пауло Ольворсем
|-
| (95221) 2002 CW15||||8 лютого 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (95222) 2002 CZ16||||6 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95223) 2002 CU22||||5 лютого 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (95224) 2002 CA23||||5 лютого 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (95225) 2002 CH23||||5 лютого 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (95226) 2002 CP23||||6 лютого 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (95227) 2002 CO25||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95228) 2002 CS29||||6 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95229) 2002 CA30||||6 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95230) 2002 CK30||||6 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95231) 2002 CL30||||6 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95232) 2002 CX31||||6 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95233) 2002 CS37||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95234) 2002 CP38||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95235) 2002 CL39||||11 лютого 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (95236) 2002 CL40||||7 лютого 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (95237) 2002 CO40||||7 лютого 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (95238) 2002 CH43||||12 лютого 2002||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз, Пауло Ольворсем
|-
| (95239) 2002 CH46||||6 лютого 2002||Обсерваторія Ґудрайк-Піґотт||Рой Такер
|-
| (95240) 2002 CW47||||3 лютого 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (95241) 2002 CF50||||6 лютого 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (95242) 2002 CK51||||12 лютого 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (95243) 2002 CL51||||12 лютого 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (95244) 2002 CM51||||12 лютого 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (95245) 2002 CV51||||12 лютого 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (95246) 2002 CB52||||12 лютого 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| 95247 Schalansky||||12 лютого 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (95248) 2002 CS54||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95249) 2002 CC55||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95250) 2002 CQ55||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95251) 2002 CR55||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95252) 2002 CW55||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95253) 2002 CD56||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95254) 2002 CM56||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95255) 2002 CU56||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95256) 2002 CZ57||||6 лютого 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (95257) 2002 CD59||||12 лютого 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (95258) 2002 CE59||||12 лютого 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (95259) 2002 CG59||||12 лютого 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (95260) 2002 CS59||||13 лютого 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (95261) 2002 CD61||||6 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95262) 2002 CL61||||6 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95263) 2002 CW61||||6 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95264) 2002 CF63||||6 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95265) 2002 CT63||||6 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95266) 2002 CL64||||6 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95267) 2002 CQ66||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95268) 2002 CB68||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95269) 2002 CO68||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95270) 2002 CQ68||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95271) 2002 CH69||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95272) 2002 CB70||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95273) 2002 CR72||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95274) 2002 CU72||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95275) 2002 CN73||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95276) 2002 CZ73||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95277) 2002 CH75||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95278) 2002 CC76||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95279) 2002 CO76||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95280) 2002 CD79||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95281) 2002 CR79||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95282) 2002 CX79||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95283) 2002 CO81||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95284) 2002 CH83||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95285) 2002 CP83||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95286) 2002 CL84||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95287) 2002 CN84||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95288) 2002 CG85||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95289) 2002 CG88||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95290) 2002 CJ88||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95291) 2002 CP88||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95292) 2002 CM89||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95293) 2002 CB90||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95294) 2002 CG90||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95295) 2002 CM91||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95296) 2002 CQ91||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95297) 2002 CW91||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95298) 2002 CL93||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95299) 2002 CO93||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95300) 2002 CD96||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

95200